Муайен () — остров в Индийском океане.
 Муайен () — коммуна в департаменте Мёрт и Мозель (Франция).